Konrad II. († 1143) war Herr von Wirtemberg von 1110 bis 1143. Er war verheiratet mit Hadelwig.

Konrads Vater ist unbekannt; er wird aber dem Althausen-Veringer Grafengeschlecht zugewiesen. Grund für diese Vermutung ist die große Ähnlichkeit der Wappen der Grafen von Veringen (Veringenstadt) und der Grafen von Wirtemberg. Deshalb wird allgemein davon ausgegangen, dass beide Adelshäuser stammverwandt sind. Konrads Mutter Liutgard von Beutelsbach war eine Schwester seines Vorgängers Konrad I.

Nach dem Tod Konrads I. trat Konrad II. als Erbe der Burg Wirtemberg auf. Konrad II. wird unter dem Wirtemberger Namen am 12. Mai 1110 zugleich mit seiner Gattin Hadelwig als Schenker von Gütern nahe Göppingen an das Kloster Blaubeuren sowie am 28. Dezember 1122 als Zeuge Kaiser Heinrichs V. zu Speyer genannt (das erste Mal zwar als Graf, in einer späteren Erwähnung ohne diesen Titel, jedoch mitten unter Grafen).

Literatur 
 Dieter Mertens: Konrad (II.). In: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, S. 9.

Einzelnachweise 

Herr (Wirtemberg)
Familienmitglied des Hauses Württemberg
Geboren im 11. Jahrhundert
Gestorben 1143
Mann